Kastenlokomotive bezeichnet

 eine rundum verkleidete Straßenbahnlokomotive 
 eine symmetrisch gestaltete Diesel- oder Elektro-Lokomotive in quaderförmiger Bauweise und mit Führerständen an beiden Enden